Jaroschynska ist der Familienname von:

 Alla Jaroschynska (* 1953), ukrainische Journalistin
 Jewhenija Jaroschynska (1868–1904), ukrainische Schriftstellerin, Übersetzerin, Pädagogin, Folkloristin und Ethnographin